Arles – città della Francia
 Arles – villaggio dell'Irlanda
 Arles – personaggio della serie di anime e manga I Cavalieri dello zodiaco